

Сент-Клауд — місто, штат Флорида
 Сент-Клауд — місто, штат Міннесота
 Сент-Клауд — селище, штат Міссурі
 Сент-Клауд — селище, штат Вісконсин